Le allegre comari di Windsor – opera teatrale di William Shakespeare
Le allegre comari di Windsor – opera lirica di Carl Otto Nicolai
Le allegre comari di Windsor – film del 1950 diretto da Georg Wildhagen